Good Feeling – album del 1997 dei Travis
Good Feeling – singolo del 2011 di Flo Rida